Balsamia — рід грибів родини Helvellaceae. Назва вперше опублікована 1831 року.

Класифікація 
До роду Balsamia відносять 26 видів:

Примітки

Джерела 
 Vittadini, C. 1831. Monographia Tuberacearum. :1-88 - P.30

Роди грибів
Гельвелові